Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1960 година e 11-и пореден.

Започва на 7 февруари 1960 г. и завършва на 20 ноември.

Съдържа в календара 10 старта.

Стартове

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони